Gminy w USA:
 Crane Creek (ang. Crane Creek Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Mason
 Crane Creek (ang. Crane Creek Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Barry
 Crane Creek (ang. Crane Creek Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Mountrail